Кубок RDS () — приз, ежегодно вручаемый лучшему новичку года Главной юниорской хоккейной лиги Квебека. С 1991 по 1994 год кубок назывался Кубок Молсона, а с 1994 по 1996 год - Нью Фэйс Кап. Получил своё нынешнее название после того как кубок стал спонсироваться франкоязычной спортивной сетью «Réseau des Sports» (RDS).

Победители
Синим выделены игроки так же получавшие в этом сезоне трофей «Лучший новичок года CHL».

См. также 
 Лучший новичок года CHL
 Эммс Фэмили Эворд (OHL)
 Джим Пигготт Мемориал Трофи (WHL)

Награды Главной юниорской хоккейной лиги Квебека